Die Türkiye 2. Futbol Ligi 1967/68 war die fünfte Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 20. August 1967 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 16. Juni 1969 mit dem 38. und letzten Spieltag abgeschlossen.

In der Saison 1967/68 wurde die TFF 1. Lig wie in der Vorsaison auch in zwei Gruppen unterteilt. Die Gesamtmannschaftszahl wurde im Gegensatz zur Vorsaison von 33 Mannschaften auf 40 erhöht, so setzen sich die zwei Gruppen jetzt aus je 20 Mannschaften zusammen. Insgesamt spielten 40 Mannschaften in zwei Gruppen um den Aufstieg in die Süper Lig beziehungsweise gegen den Abstieg in die damals drittklassigen TFF 3. Lig. Die Tabellenersten beider Gruppen stiegen direkt in die höhere Süper Lig auf und die Mannschaften auf den letzten drei Tabellenplätzen beider Gruppen in die untergeordneten drittklassige 3. Lig ab.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 29 Mannschaften die drei Absteiger aus der Süper Lig İstanbulspor, İzmirspor, Karşıyaka SK und die acht Aufsteiger aus den damals drittklassigen regionalen Amateurligen Afyonspor, Orduspor, Uşakspor, Balıkesirspor, Giresunspor, Sivasspor, Kastamonuspor, Malatyaspor, Taksim SK hinzugekommen.

İstanbulspor erreichte die Meisterschaft der Gruppe Rot und damit den direkten Wiederaufstieg in die Süper Lig. In der Gruppe Weiß sicherte sich İzmirspor die Meisterschaft und nahm das erste Mal an der Süper teil. Der türkische Fußballverband ließ durch ein Entscheidungsspiel zwischen den beiden Erstplatzierten den Meister der Liga bestimmen. In dieser Begegnung traf İzmirspor gegen İstanbulspor an und konnte nach einem 2:1-Seig die Meisterschaft für sich entscheiden. Der türkische Fußballverband erklärte aber im Nachhinein beide Vereine als Meister der TFF 1. Lig.

Zum Saisonende standen aus der Roten Gruppe Petrol Ofisi SK, Altındağspor, Uşakspor und aus der Weißen Gruppe Kasımpaşa Istanbul, Malatyaspor, Taksim SK als Absteiger fest.

Der Verein Petrolspor Kulübü, kurz nur Petrolspor, änderte vor Saisonstart seinen Namen in Petrol Ofisi Spor Kulübü, kurz Petrol Ofisi SK, um.

Gruppe Rot (Kırmızı Grup)

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gruppe Weiß (Beyaz Grup)

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Meisterschaftsbegegnung 
Der türkische Fußballverband ließ durch ein Entscheidungsspiel zwischen den beiden Erstplatzierten den Meister der Liga bestimmen. In dieser Begegnung trat İzmirspor gegen İstanbulspor an und konnte durch einen 2:1-Sieg die Meisterschaft gewinnen. Der türkische Fußballverband erklärte aber im Nachhinein beide Vereine als Meister der TFF 1. Lig.

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1967/68 auf angelfire.com (englisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1967/68 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

1967/68
Fußballsaison 1967/68